Ambrosiuskirche steht für die folgenden Kirchen:

 St. Ambrosius (Hergensweiler)
 St. Ambrosius (Irrel)
 Sankt-Ambrosius-Kirche (Magdeburg)
 St. Ambrosius (Memmingerberg)
 St. Ambrosius (Ostbevern)
 St. Ambrosius (Trier)

Siehe auch:
 Sant’Ambrogio